Се́лменцы (, , ) — деревня, разделённая в 1946 году между Чехословакией и СССР.

См.:

 Вельке Слеменце, Словакия.
 Малые Селменцы, Украина.